Мартина Хингис и Леандер Паес су освојили турнир. У финалу су савладали Бетани Матек Сандс и Сема Кверија са 6:4, 3:6, [10:7].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе

 Резултати турнира на сајту -{itftennis.com}- 

Отворено првенство САД у тенису 2015.
Отворено првенство САД у тенису – мешовити парови